Городское поселение Диксон — муниципальное образование в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.

В рамках административно-территориального устройства соответствует административно-территориальной единице посёлок городского типа Диксон (с подчинённой ему территорией) в составе административно-территориальной единицы с особым статусом Таймырский Долгано-Ненецкий район.

Административный центр и единственный населённый пункт — пгт Диксон.

История 
До 2006 года территория, подчинённая посёлку городского типа, составляла Диксонский район. В рамках муниципального устройства Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа в 2004 году он составил муниципальное образование со статусом городского поселения посёлок Диксон. После упразднения ТДНАО, муниципальное образование городское поселение Диксон сохранило свой статус, но уже в составе Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Население

Территория 

В состав городского поселения входит один населённый пункт — пгт Диксон, а также вся северная часть полуострова Таймыр, архипелаг Северная Земля и многочисленные острова.
Кроме пгт. Диксон на территории поселения действует вахтовый посёлок на острове Большевик на месте разработки месторождений россыпного золота. На материковой части и островах действуют метеостанции: о. Голомянный; о. Диксон; о. Известий; Колба ГФ; мыс Стерлигова; мыс Челюскина и законсервированные: Краснофлотские острова; о. Гейберга; о. Домашний; о. Исаченко; о. Малый Таймыр; м. Песчаный; о. Правды; Пясина; о. Русский; Солнечная бухта; СРЗА «Буденовец»; о. Тыртова; о. Уединения; Ефремов палец; Усть-Таймыр; Усть-Тарея; Мыс Входной (посёлок), о. Ушакова; о. Вилькицкого.
Вдоль побережья Енисейского залива, Карского моря и на островах стоят промысловые избы, места их наибольшей концентрации — правый берег Енисейского залива, берег Карского моря (берег Петра Чичагова) от посёлка Диксон до мыса Стерлигова и нижнее течение реки Пясина.

На территории поселения выделены земли следующих категорий:
 Земли запаса — занимают большую часть территории поселения.
 Земли сельскохозяйственного назначения — расположены у южной границы поселения на р. Пясина площадью 1040,5 тыс. га. Представляют собой оленьи пастбища и участки, отданные в аренду частным лицам для рыбопромысловой деятельности.
 Земли особо охраняемых природных территорий (федерального значения): Государственный природный заповедник «Большой Арктический», участок Государственного природного биосферного заповедника «Таймырский».
 Земли промышленности — южная часть острова Большевик, где разрабатываются месторождения золота: Лагерное, Студёное, Голышева.
 Земли обороны и безопасности — объекты федеральной пограничной службы в посёлке Диксон и на острове Средний.

Местное самоуправление 

 Дата избрания: 08.09.2013. Срок полномочий: 5 лет

 Глава муниципального образования
 Дудина, Ирина Евгеньевна. Дата избрания: 08.09.2013. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Диксон
Диксон